По состоянию на февраль 2019 года Республика Казахстан поддерживает дипломатические отношения со 183 государствами — членами ООН, а также с наблюдателями при ООН: 
Святой Престол — субъект в статусе persona sui generis, владеющий собственной вспомогательной суверенной территорией 

Из государств — членов ООН Казахстан не имеет дипломатических отношений со следующими государствами:

Примечания 
Комментарии

Источники

См. также 
 Список послов Республики Казахстан
 Внешняя политика Казахстана
 Список дипломатических миссий Казахстана
 Список дипломатических миссий в Казахстане
 Азербайджано-казахстанские отношения
 Казахстанско-киргизские отношения
 Пакистано-казахстанские отношения
 Казахстанско-туркменские отношения
 Казахстанско-узбекистанские отношения

Ссылки 
 МИД Казахстана. Список стран, с которыми Республика Казахстан установила дипломатические отношения
 МИД Казахстана. Посольства, постоянные представительства, дипломатические миссии, генеральные консульства и консульства Республики Казахстан за рубежом
 МИД Казахстана. Список телефонов и адресов дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан

Внешняя политика Казахстана
Дипломатия